Танга () — різновид міні-трусів, схожий на стринги

Танга — архіпелаг в складі Папуа Нової Гвінеї

Танга — село, Ульотівський район, Забайкальський край

Танга — портове місто
 Танга — регіон

Танга — урочище в Криму

Джерела 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.